Алексей Николаевич Гнусарев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Член КПСС.

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1961 гг. — ответственный партийный работник в Туркменской ССР, первый секретарь Тахта-Базарского райкома КП(б) Туркменистана, заведующий отделом, секретарь Марыйского обкома КП(б) Туркменистана, секретарь Ташаузского обкома КП(б) Туркменистана, заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК КП(б) Туркменистана, секретарь, второй секретарь Ташаузского обкома КП(б) Туркменистана, секретарь, второй секретарь Марыйского обкома КП(б) Туркменистана.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва, Верховного Совета Туркменской ССР 5-го созыва.

Умер после 1961 года.

Ссылки 
 Гнусарев

Первые секретари районных комитетов КП Туркменской ССР
Вторые секретари Ташаузского обкома КП Туркменской ССР
Вторые секретари Марыйского обкома КП Туркменской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 5-го созыва